Socorro er navnet på følgende byer:
 Socorro, New Mexico, USA
 Socorro, Texas, USA
 Socorro, São Paulo, Brasilien